«Локомотив» — болгарський футбольний клуб з міста Пловдива, який виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату країни.

Досягнення 
 Чемпіон Болгарії (1): 2004
 Срібний призер чемпіонату Болгарії (2): 1973, 2021
 Бронзовий призер чемпіонату Болгарії (4): 1969, 1974, 1992, 2005
 Володар Кубка Болгарії (2): 2019, 2020
 Фіналіст Кубка Болгарії (4): 1960, 1971, 1982, 2012
 Володар Суперкубка Болгарії (2): 2004, 2020

Склад команди

Виступи в єврокубках 

Примітки
 1КР: Перший кваліфікаційний раунд
 2КР: Другий кваліфікаційний раунд
 3КР: Третій кваліфікаційний раунд
 1Р: Перший раунд

Посилання 
 Офіційний сайт  
 История Традиции логотипы  
 Сайт фанатів клубу  

Футбольні клуби Болгарії
Футбольні клуби, засновані 1926
Пловдив